Agaricomycetes es una clase de hongos que incluye a la mayoría de las especies que antiguamente se colocaban en los taxones Gasteromycetes y Homobasidiomycetes, y que incluye 19 órdenes, 100 familias, 1147 géneros y 20951 especies.

Clasificación 

Este taxón es prácticamente idéntico a la clase Homobasidiomycetes definida por Hibbett y Thorn en 2001, pero incluye a los órdenes Auriculariales y Sebacinales. Los Agaricomicetes pueden ser definidos excluyendo de la subclase Agaricomycotina a los taxones Tremellomycetes y Dacrymycetes, que generalmente son considerados hongos gelatinosos (Heterobasidiomycetes). Casos como el del género Auricularia, a menudo descrito como un hongo gelatinoso, están ahora clasificados dentro de los Agaricomycetes. La clase también incluye algunos líquenes basidiomicetos.

Aunque la morfología de la seta o cuerpo fructífero fue la base de la clasificación inicial de los hongos que hoy se incluyen en la clase Agaricomycetes, actualmente ya no se sigue ese criterio. Por ejemplo, la distinción entre Gasteromycetes (bejines) y en resto de las setas ya no se reconoce como una separación natural. Sin embargo, la mayoría de guías de setas todavía describen los bejines de forma separada al resto de hongos, porque la antigua clasificación de Fries es útil para identificar y determinar las especies con base en la morfología de sus cuerpos fructíferos. Las clasificaciones modernas no incluyen el antiguo orden de hongos gasteroides Lycoperdales, dividiéndolo y colocando en los órdenes Agaricales y Phallales las especies que este incluía.

Características y hábitat 

Todos los miembros de esta clase producen basidiocarpos de muy diversos tamaños, desde diminutas setas de unos pocos milímetros hasta poliporos gigantes de casi un metro de diámetro y un peso de hasta 130 kilogramos. El grupo también incluye los que podrían considerarse los organismos individuales más grandes y antiguos de la Tierra, como algunos individuos del hongo Armillaria gallica, cuyo micelio se estima que ha llegado a extenderse sobre unos 150.000 metros cuadrados, alcanzado un peso de 10 toneladas y una edad de 1500 años.

Casi todas las especies de Agaricomycetes son terrestres, salvo algunas que son acuáticas, y se les puede encontrar en una gran diversidad de hábitats en los que suelen actuar como saprótrofo, especialmente de madera y restos vegetales. Sin embargo, algunas especies son patógenos o parásitos, y otras son simbiontes, formando micorrizas con muchas especies de árboles.

Filogenia 

Se ha propuesto la siguiente filogenia para los órdenes:

Referencias

Enlaces externos 

Agaricomycetes